Caspersen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom Casper, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Erlend Caspersen (né en 1982), bassiste norvégien ;
  (1941–2009), financier et philanthrope américain ;
 Maiken Caspersen Falla (née en 1990), fondeuse norvégienne ;
  (né en 1971), alpiniste norvégien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien